Une autre vie est un titre qui désigne notamment :

Littérature 
 Une autre vie (), roman américain de Danielle Steel publié en 1983.

Films 
 Une autre vie, film français d'Emmanuel Mouret sorti en 2013 ;
 Une autre vie,  de La Treizième Dimension ;
  (), téléfilm américain de Charles Jarrott diffusé en 1991 ;
 Une autre vie, téléfilm français de Luc Béraud diffusé en 2004.

Musique 
 Une autre vie, album de Claude Barzotti sorti en 2012.